Pfaffenhofen kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pfaffenhoffen, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Pfaffenhofen an der Roth – köping i Bayern, Schwaben, 
 Pfaffenhofen, Heilbronn – en kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Pfaffenhofen, Altomünster – ort i Altomünster, Bayern, Oberbayern, 
 Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern, Oberbayern, 
 Pfaffenhofen an der Ilm (stad) – en kommun i Bayern, Oberbayern, 
 Pfaffenhofen an der Glonn – kommun i Landkreis Dachau i Regierungsbezirk Oberbayern i förbundslandet Bayern

Österrike 

 Pfaffenhofen, Tyrolen,